Il singolare del Brasil Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2006.

Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nicolás Massú ha vinto in finale 6–3, 6–4, contro Alberto Martín.

Teste di serie

  Gastón Gaudio (secondo turno)
  Juan Carlos Ferrero (primo turno)
  Filippo Volandri (secondo turno)
  Florent Serra (secondo turno)

 Juan Ignacio Chela (quarti)
 Nicolás Massú (campione)
 Alberto Martín (finale)
 Boris Pašanski (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Brasil Open 2006
ATP Tour 2006